Füßlein ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Werner Füßlein (1900–1980), deutscher Jurist
 Wilhelm Füßlein (1869–1944), deutscher Pädagoge, Historiker und Heimatforscher